Spojení písmen M a J může mít různé významy:

MJ 
 Mezinárodní jednotka
 měrná jednotka
 jednotka megajoule (milion joulů)
 zkratka pro Modrý Janek – odrůda vinné révy

Lidé známí pod iniciálami MJ 
 Michael Jackson (1958–2009)  – americký popový zpěvák
 Michael Jordan (* 1963) – bývalý americký profesionální basketbalista
 MJ Cole (* 1973) – britský hudebník

mj. 
 mimo jiné

Externí odkazy